Термин Алфавит может означать:

Лингвистика 
 Алфавит — фонетическая форма письменности, имеющая стандартный, так называемый алфавитный, порядок знаков.
 Сам порядок букв в алфавите (например, сортировка по алфавиту).
 Алфавит (устар.) — справочник, словарь, энциклопедия, например:
 Алфавит Боровкова — биографический справочник декабристов, составленный в 1827.
 Алфавит Бен-Сиры — анонимный средневековый текст, чьё авторство приписывалось Бен-Сире.

Математическая логика 
 Алфавит — в математической логике и дискретной математике часто употребляемый синоним множества, в информатике конечное множество символов или цифр.

См. также 
 Alphabet Inc. — холдинг, основанный Ларри Пейджем и Сергем Брином.